Shutter (no Brasil: Imagens do Além) é um filme de horror americano de 2008 baseado em um filme de horror tailandês de 2004.

Enredo

Ben e sua futura esposa, Jane, deixam Nova York para ir a Tóquio, no Japão, onde Ben tem um trabalho como fotógrafo. Ao viajar, Jane atropela uma menina com um vestido fino no meio do deserto (apesar do frio e da neve), passando por cima dela com as duas rodas e corre em uma vala. Depois de recobrar a consciência, eles acham que não havia nenhum corpo ou até mesmo um rastro de sangue em qualquer carro ou na estrada, e eles decidem ir embora, pensando que a vítima estava bem. Mais tarde, eles começam a encontrar luzes misteriosas em suas fotos, que são posteriormente identificadas como espíritos pelo assistente de fotografia Ben Seiko Nakamura. Jane começa a ter sonhos e visões estranhas, como se eles estivessem tentando lhe dizer alguma coisa, e percebe uma presença misteriosa que os perseguem. Ben começa a se queixar de dor severa no ombro, e seus amigos começam a comentar que ele está parecendo dobrado e curvados, embora o médico que vai vê-lo não encontra nenhuma causa. Seiko leva Jane para seu ex-namorado, Ritsuo, cujo emprego é investigar atividades paranormais, e ele diz que as luzes são espíritos, manifestações de emoções intensas tentando se comunicar. Em uma estação de metrô, Jane vê a presença fantasmagórica da menina que atropelou, fazendo-a acreditar que ela matou alguém. Ben, mais tarde, também tem um encontro similar aterrorizante em seu quarto escuro. Eles então vão a um médium, Murase.No entanto, Ben recusa-se a traduzir o que diz Murase, alegando que ele é uma fraude.

Mais tarde, Jane decide visitar o prédio em uma das fotos. Quando ela chega lá, ela vai para o térreo, onde já escureceu, e tira fotos no escritório vazio. Ela encontra o yūrei, e descobre que o nome da menina foi Megumi Tanaka e que Ben a conhecia. Quando ela confronta Ben sobre o assunto, ele admite que ele e Megumi já foram envolvidos em um relacionamento, mas que após a morte de seu pai, ela ficou muito obsessiva e pegajosa, e então ele a trocou, com a ajuda de seus dois amigos.

Os amigos de Ben, Adam e Bruno, são mortos por Megumi. O olho de Adam é arrancado enquanto ele fotografa e ele morre de choque. Bruno comete suicídio ao pular do seu apartamento em estado de choque após despir-se, sugerindo que ele tenha sido sexualmente violado. Depois de assistir Bruno saltar do edifício, Ben e Jane voltam para seu apartamento. Ben quer ir embora, mas Jane diz: "Nós não estamos indo a lugar algum" e Ben pega nas mãos uma foto de seu casamento em que o lado direito mostra uma imagem distorcida de Megumi. Eles percebem que ela está com eles o tempo todo o que aconteceu na estrada foi feito para chamar as suas atenções. Eles vão para casa de Megumi, apenas para encontrar seu corpo deteriorado. Ela havia cometido suicídio com cianureto de potássio tempos antes do impacto do carro.

Naquela noite, Ben é torturado por Megumi. Ela aparece em diferentes lugares ao redor da sala e sobe em cima da cama, se atirando sobre Ben, tirando o vestido e jogando-o em seu rosto, revelando o seu corpo desumano. Em seguida, ela começa a segui-lo em torno do quarto onde ela deixa sua língua para fora (o que é muito mais do que uma língua humana normal) e a enfia na boca de Ben, beijando-o, soltando um enxame de moscas que quase o sufoca. Jane acorda e grita com Megumi e Ben a deixa sozinha, depois de ver moscas saírem da sua boca.A sombra de Megumi aparece por trás dela contra a janela de cortinas esvoaçantes e ela é envolta em cortinas e a empurra contra a janela onde racha o vidro com a cabeça. Jane grita "Ele deixou você porque ele nunca te amou", para depois quebrar a espera e jogá-la de costas na cama. Megumi pára com uma risada sinistra breve, deixando Ben vivo.

Após o funeral de Megumi, Ben e Jane retornam a Nova York, pensando que está tudo acabado. No entanto, Jane encontra algumas fotos recentes em um envelope, que ainda mostram Megumi, que está engatinhando em direção a um retrato de Jane pendurado na parede. Jane entra no quarto atrás do retrato e encontra uma câmera em um tronco. Depois de carregar o cartão de memória do laptop Jane vê mais fotos tomadas por Ben, mostrando Adam e Bruno estuprando Megumi em sua casa antes de seu suicídio, ao passo que Ben não faz nada, mas vê-los estuprando-a. Após esta descoberta Ben volta para casa, onde ele tenta explicar para ela, era a única maneira de manter Megumi à distância, já que nada estava funcionando. Eles haviam usado algumas pílulas e tinha planejado usar as imagens como uma chantagem contra Megumi se ela não o deixassse sozinho, mas isso virou estupro. Isso explica por que Ben não quer traduzir o que o médium disse no início do filme e por Megumi assassinara Adão e Bruno, e como Ben sabia que era uma vingança contra todos os três deles. Acreditando que Megumi estava tentando avisá-la e, revoltada por ações de Ben no passado, Jane sai.

Irritado e, aparentemente, enlouquecido pela saída de Jane, Ben começa a fotografar o apartamento com sua câmera Polaroid,procurando enfrentar Megumi. Depois de lançar a câmera do outro lado da sala, ela tira uma foto dele, mostrando Megumi, montada nos seus ombros. Lembrando-se no hospital onde a enfermeira pesou Ben, mostrando um peso de 275 libras, o peso de duas pessoas, assim como as dores no ombro misterioso, Ben percebe que Megumi foi com ele o tempo todo desde seu suicídio sem o seu conhecimento. Horrorizado, e em um esforço para livrar-se dela, ele se eletrocuta. Ele é encontrado completamente catatônico e enviado para uma instituição mental, onde ele é mostrado sentado caído sobre a borda de sua cama. A última cena é um reflexo do vidro da porta, mostrando Megumi ainda sobre suas costas.

Elenco
 Joshua Jackson    
 Rachael Taylor  
 Megumi Okina  
 David Denman   
 John Hensley
 Maya Hazen
 James Kyson Lee 
 Yoshiko Miyazaki

Ficha do filme 
Direção: Masayuki Ochiai
Roteiro: Luke Dawson
Gênero: Suspense/Terror
Origem: Estados Unidos
Duração: 85 minutos
Tipo: Longa-metragem

Filmes dos Estados Unidos de 2008
Filmes de terror dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes gravados em Tóquio
Filmes de terror da década de 2000
Filmes sobre estupro
Filmes ambientados em Nova Iorque
Filmes ambientados em Tóquio
Regravações de filmes